Али Зитуни (, ; 11 января 1981, Тунис, Тунис) — тунисский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Туниса.

Карьера

Клубная 
Выступал в течение своей карьеры в команде «Эсперанс» (трижды подписывал контракт с клубом), а также в клубе из ОАЭ «Аль-Ахли» и французской команде «Труа». Сейчас игрок турецкого «Антальяспора».

В сборной 
В сборной выступает с 1999 года. В составе сборной вышел в четвертьфинал Кубка Африки 2000, на Средиземноморских играх 2001 в финале против Италии с пенальти забил победный гол для сборной Туниса. Также играл на чемпионате мира 2002 и Олимпиаде в Афинах 2004 года.

Титулы 
 Чемпион Туниса (6): 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004
 Победитель Кубка Туниса (1999)
 Финалист Лиги чемпионов КАФ (1999 и 2000)
 Финалист Кубка ОАЭ (2005)
 Лучший бомбардир чемпионата Туниса 2000 (19 мячей)
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов КАФ 2003/2004 (9 мячей)

Ссылки 
 Профиль на сайте Турецкой федерации футбола
 Статистика на сайте Sports-Reference.com 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Карталспор»
Игроки ФК «Хаммам-Лиф»